Ступинская — деревня в Няндомском районе Архангельской области России, входит в состав Шалакушского сельского поселения. Расположена на озере Ильинском, в 73 км к север-северо-западу от районного центра — города Няндомы — и 30 километрах к востоку от административного центра поселения — посёлка Шалакуша. На территории деревни действует мобильная сеть оператора Теле2.

Примечания 

Населённые пункты Няндомского района